Cieki w Polsce
 Raztoka – potok, dopływ Potoku w Cebuli
 Raztoka – potok, dopływ Sopotnianki

Zobacz też 
 Ráztoka

Przypisy